Иванское — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское».

География 
Посёлок расположен в 33 км на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины). Ближайшие населённые пункты — на востоке примыкает деревня Ивановская.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Предприятия, расположенные на территории посёлка (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2014 года:
 Филиал ФГУП РТРС «Архангельский ОРТПЦ» (20).

В посёлке расположена электрическая подстанция производственного отделения «Вельские электрические сети» ПС 35/10 № 226 Пайтово, питающая все населённые пункты муниципального образования «Судромское». Введена в эксплуатацию в 1980 году, оснащена двумя трансформаторами: 1.6 и 2.5 МВА.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»